Richard Cartwright est un nom pouvant désigner:

 (1759-1815), homme politique du Haut-Canada
Richard John Cartwright (1835-1912), homme politique canadien de l'Ontario
 (1913-2009), évêque anglican de Plymouth
 (1925-2010), philosphe du langage américain

Voir aussi

Carthwright, Richard